S-klass kan syfta på:

 S-klass (brittisk ubåtsklass, 1914) – bestående av tre ubåtar byggda av Scotts i Greenock åren 1914–1915 och överfördes till italienska Regia Marina 1915.
 S-klass (italiensk ubåtsklass) – bestående av tre ubåtar i italienska Regia Marina byggda av Laurenti-Fiat mellan 1914 och 1919. Alla var ur drift före andra världskriget.
 S-klass (amerikansk ubåtsklass) – bestående av 48 ubåtar i amerikanska flottan byggda mellan 1918 och 1920.
 S-klass (brittisk ubåtsklass, 1931) – bestående av 63  ubåtar i brittiska Royal Navy byggda på 1930- och 1940-talet.
 S-klass (sovjetisk ubåtsklass) – bestående av 56 ubåtar i sovjetiska flottan under andra världskriget.